Grütering ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Grütering (1834–1901), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Philipp Grütering (* 1974), deutscher Musiker und Rapper